Die Montag Stiftungen sind eine gemeinnützige Stiftungsgruppe mit Sitz in Bonn. Sie wurden von Carl Richard Montag gegründet.

Struktur 
Zur Gruppe der Montag Stiftungen gehören:
 Carl Richard Montag Förderstiftung
 Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft
 Montag Stiftung Urbane Räume
 Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft
 Montag Stiftung Denkwerkstatt

Ziele und Arbeitsbereiche 
Die drei operativen Stiftungen – die Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft, die Montag Stiftung Urbane Räume und die Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft – verfolgen in ihren jeweiligen Tätigkeitsbereichen das gemeinsame Ziel, eine Alltagswelt zu schaffen, in der alle Menschen die gleichen Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben haben. Ihr Leitsatz ist: Handeln und Gestalten in sozialer Verantwortung.

Die Carl Richard Montag Förderstiftung ist die Dachstiftung der Gruppe und gewährleistet ihre ideelle und finanzielle Unabhängigkeit.

Die Montag Stiftung Denkwerkstatt unterstützt die Carl Richard Montag Förderstiftung bei ihren Aufgaben. Sie ist Impulsgeberin, Ideenschmiede und verantwortet die Kommunikation der Stiftungsgruppe.
Die Montag Stiftungen arbeiten wirtschaftlich, politisch und ideologisch unabhängig. Sie entwickeln und finanzieren ihre Projekte in der Regel selbst.

Literatur 
 Carl Richard Montag: Was bleibt. Autobiografie, Wuppertal 2011, ISBN 978-3-928766-98-2.

Weblinks 
 
 Offizielle Website

Wikipedia:Gründungsdatum ungeklärt
Stiftung in Bonn